Foolz est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme

 Walter Foolz (1972-), dessinateur de presse français.

Divers 
 Starship of Foolz, un groupe de hip-hop

Toponyme

 Le château de Foolz, situé sur le territoire de la commune de Bourguignons, dans l'Aube
 L'écluse de Foolz, ouvrage d'art sur le Canal de la Haute-Seine

Lien externe 
 
Patronyme français